Municipio de Rushville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rushville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Rushville (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Rushville (condado de Rush, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Rushville (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.